Prva liga Jugoslavije (1980/1981) była 53. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Milan Radović, który w barwach klubu HNK Rijeka strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1980 w Europie
1981 w Europie
Jugosławia w XX wieku